A Fremantle lehetséges jelentései:
 Fremantle, város Nyugat-Ausztráliában
 Fremantle, brit televíziós cég